Il doppio  dello  SA Tennis Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.
Rik De Voest e Ashley Fisher hanno vinto il titolo battendo in finale  James Cerretani e Dick Norman,7-6(7),6-2,[14-12].

Teste di serie 

  Jeff Coetzee/  Wesley Moodie(semifinali)
  Eric Butorac/  Ross Hutchins (primo turno)

 Marcel Granollers/  Santiago Ventura (quarti) 
 Rik De Voest /  Ashley Fisher (finalw)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

SA Tennis Open 2009
ATP World Tour 2009